Casc peça de material més o menys sòlid que cobreix el cap de les persones
 Casc (heràldica),.element heràldic basat en la peça del mateix nom que protegia el cap en les antigues armadures medievals
 Cascos Blaus de les Nacions Unides, membre de les forces militars de l'ONU 
 Casc, aparell elèctric format per dos auriculars, destinat a la transmissió de so, vegeu auricular
 Casc, eixugacabells en forma de casc dins del qual circula un corrent d'aire produït per un ventilador i escalfat per mitjà de resistències elèctriques, vegeu assecador de cabells
 Casc o peülla, unglot dels animals perissodàctils
 Casc (nàutica), cos d'un vaixell estanc a l'aigua